Tepuískogssångare (Myiothlypis roraimae) är en fågel i familjen skogssångare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i sydöstra Venezuela, väsra Guyana och norra Brasilien. Den betraktas ofta som en underart till tvåbandad skogssångare (M. bivittata).

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Referenser

Externa länkar 

Skogssångare
Fåglar i neotropiska regionen